Le patronyme Paturel est porté par plusieurs personnalités françaises :
 Dominique Paturel (1931-2022), acteur français
 François Justin Paturel (1815-1896), général français 
 Karine Paturel (1970-), championne du Monde de jet-ski française
 Robert Paturel (1952-), boxeur français
 Sabine Paturel (1965-), chanteuse française